Eerste divisie (1970/1971) – drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii w sezonie 1970/1971. Awans do Eredivisie uzyskały trzy pierwsze zespoły. W lidze grało 16 drużyn.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste divisie

Linki zewnętrzne 
Statystyki sezonu na stronie rsssf.com

Eerste divisie
1970 w piłce nożnej
1971 w piłce nożnej
1970 w Holandii
1971 w Holandii